Jméno Eduard Brzorád se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Eduard Brzorád (1857–1903) – český politik, mladočech, poslanec Českého zemského sněmu a Říšské rady, advokát a notář
 Eduard Brzorád (1820–1898) – okresní starosta v Německém Brodě, advokát a notář, majitel rytířského řádu Františka Josefa